Fishbourne est un village de l'île de Wight, en Angleterre.
 Fishbourne est un village du Sussex de l'Ouest, en Angleterre.